

Personnalités 
 Amalie Kass (née en 1928), historienne américaine.
 Amy Kass (née en 1940), universitaire américaine.
 Carmen Kass (née en 1978), mannequin estonienne.
 Danny Kass (né en 1982), snowboardeur américain.
 Deborah Kass (née en 1952), peintre américaine.
 Henri Kass (1919-1982), coureur cycliste luxembourgeois.
 Jerome Kass (1937-2015), scénariste et auteur américain.
 Johannes Kass (né en 1949), homme politique estonien.
 John Kass (né en 1956), journaliste américain.
 Leon Kass (né en 1939), bioéthicien américain.
 Leonhard Kass (1911-1985), footballeur estonien.
 Peter Kass (1923 - 2008) Professeur et metteur en scène américain.
 Ras Kass (né en 1973, John Austin), rappeur américain.
 Robin Kåss (né en 1977), médecin et homme politique norvégien.
 Ron Kass (1935–1986), homme d'affaires américain, directeur de l'enregistrement et producteur de films.
 Sam Kass (né en 1980), chef américain.

Voir aussi 
 Cass (nom de famille)